He's the DJ, I'm the Rapper è il secondo album del duo hip hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. È il primo album hip hop a contenere una canzone vincitrice di un Grammy, Parents Just Don't Understand, che vinse il primo Grammy Award come Best Rap Performance nel 1989.

Tracce

Collegamenti esterni